

Cinema 
 Showdown – cortometraggio del 1942 diretto da Izzy Sparber
 Il collare di ferro (Showdown) – film del 1963 diretto da R.G. Springsteen
 A viso aperto (Showdown) – film del 1973 diretto da George Seaton
 Top of the World (titolo alternativo Showdown) – film del 1997 diretto da Sidney J. Furie
 Lookin' Italian (titolo alternativo Showdown) – film del 1998 diretto da Guy Magar

Musica 
 Showdown – singolo dell'Electric Light Orchestra del 1973, estratto dall'album On the Third Day
 Showdown – album dell'Electric Light Orchestra del 1974
 Showdown – traccia dell'album Nightlife dei Thin Lizzy del 1974
 Showdown (Riot on Sunset) – traccia dell'album Cocked & Loaded degli L.A. Guns del 1989
 Showdown! – album di Robert Cray, Albert Collins e Johnny Copeland del 1985
 Showdown: Sugar Hill Gang Vs. Grandmaster Flash – album dei The Sugarhill Gang del 1999
 Showdown – album dei Barcode del 2005
 Showdown – singolo di Cheri Dennis del 2008
 Showdown – singolo dei Pendulum del 2009
 Showdown – singolo di Gabry Ponte del 2015

Altro 
 Showdown – fase finale di una mano di poker
 Showdown – videogioco
 Showdown – Gioco per non vedenti

Pagine correlate 
 The Showdown